Das Wort Luhya bezeichnet:

 Luhya (Sprache), eine Sprache in Afrika
 Luhya (Ethnie), eine afrikanische Volksgruppe

Siehe auch:
 Luja